Triplet (genetica)
 Triplet (muziek)
 Triplet (kwantummechanica)
 Triplet (fiets)

Zie ook
 Tripletzuurstof, de grondtoestand en meest gangbare vorm van dizuurstof.
 Triplette, een historisch merk van motorfietsen.
 Triplett (doorverwijspagina)